Az Arany János Múzeum két különböző múzeumot is jelenthet:

 Az Arany János Közérdekű Muzeális Gyűjteményt, ami Nagykőrösön található 
 vagy az Arany János Emlékmúzeumot, ami Nagyszalontán van

Arany János